De Oud-Griekse naam voor de Dnjestr
 De aan de Dnjestr gelegen voormalige Griekse kolonie, het huidige Bilhorod-Dnistrovsky